Подлес — топоним:

 Подлес — в Силистренской области Болгарии;
 Подлес — в общине Градско Македонии.
 Подлес — хутор, Красногвардейский район, Белгородская область, Россия